Sachsel ist der Familienname folgender Personen:

 Bertl Sachsel (1901–1989), britische Fotografin
 Hans Sachsel (1893–1950), österreichischer Buchhändler